«Ве́га» — первый советский электронный калькулятор  с полностью оригинальным механизмом.
Электронная клавишная вычислительная машина «Вега» была разработана в 1962 г. в Ленинградском отделении Центрального экономико-математического института Академии наук СССР; серийный выпуск начался в 1964 г. В конструкции использовались транзисторы; память на феррит-транзисторных ячейках (около 1500). Габариты 500 × 430 × 240 мм, вес не более 25 кг.

Клавиатура имела 28 клавиш.

ЭКВМ могла выполнять следующие операции:
 сложение
 вычитание
 умножение
 умножение на постоянный множитель
 умножение с алгебраическим суммированием результата произведённого действия
 деление
 деление на постоянный множитель
 алгебраическое суммирование частных от деления
 возведение в n-ю степень
 извлечение квадратного корня
 извлечение корня n-й степени

Внутреннее представление чисел было двоично-десятичным, с использование кода «8421 с избытком 3» (0=0011, 1=0100, 2=0101, 3=0110, 4=0111, 5=1000, 6=1001, 7=1010, 8=1011, 9=1100).

Изображения

Ссылки 
 https://urban3p.ru/blogs/40172/

Литература 
 Журнал «Информатика — 1 сентября», № 1 / 2013, с. 50—51.

Примечания 

Калькуляторы СССР
Появились в 1962 году в СССР